Pique est un nom commun qui peut désigner :
 au féminin :
 la pique, une arme d'hast ;
 la pique, arme du picador ou fait de piquer le taureau à la corrida ;
 la pique, incision faite périodiquement en haut de la care par les résiniers (gemmeurs) des Landes de Gascogne ;
 une pique est une phrase destinée à humilier ou blesser la personne à qui elle est destinée, ou à tout le moins lui manquer de respect ;
 la pique est une tige escomotable supportant le poids du violoncelle, de la contrebasse et également de la clarinette basse et du contrebasson ;
 la pique, type de clou utilisé en tapisserie, à tige ronde et à pointe biseautée ;
 une pique (appelée aussi cure-dent) est aussi une petite pointe de bois (ou de plastique) servant à assembler ou saisir de petites préparations culinaires généralement apéritives (comme des tapas).

 au masculin :
 le pique (♠), une des quatre enseignes du jeu de cartes, majeure au bridge ;
 le pique, embout de certaines cannes ou bâtons de randonnée.

Hydronyme 
 La Pique, une rivière du sud-ouest de la France, affluent gauche de la Garonne, dans le département de la Haute-Garonne.

Voir aussi 
 Pique bœuf
 Pique-cierge
 Pique double
 Pique Longue
 Pique-nique
 Pique-prune